Списък на римските имперски консули (Liste des consuls ordinaires de l'Empire romain)
от 31 пр.н.е. до 192 г.

1 век пр.н.е.

1 век

2 век

Вижте също 
 Списък на римските консули Всички римски консули, на бг.
 Списък на римските консули от 192 до 541 г.
 Списък на римските консули 541 г. - 782 г.
 Списък на римските консули 803 г. - 887 г., Византийска империя

Римски консули
Имперски римски консули